Foune peut désigner :
 la foune, recette imaginaire présentée dans le film Les Bronzés font du ski.
 Foune, alias Colette Dentz, artiste surréaliste née en 1927.